Міансаров — російське прізвище.

Жіноча форма — Міансарова.

Походження 

Прізвище Міансаров походить з російського м. Коломна (Московська область). У записах міста Ізборськ згадується пильщик Веремій Міансаров (1587 р.).

Прізвище Міансарова походить з російського м. Махра (Володимирська область). В актах городища Белоозеро згадується коваль Купріян Міансарова (1519 рік).

Відомі носії 

 Міансарова Тамара Григорівна (1931—2017) — радянська естрадна співачка (ліричне сопрано), Народна артистка Росії (1996), Заслужена артистка Української РСР (1972), професор Російської академії театрального мистецтва.

Примітки